Payr-Zeichen sind nach Erwin Payr benannte klinische Zeichen:

 Payr-Zeichen (Angiologie), zum Nachweis einer tiefen Beinvenenthrombose bzw. einer Venenentzündung
 Payr-Zeichen (Orthopädie), zum Nachweis von Innenmeniskusschäden am Kniegelenk